Award of Excellence steht für:

 Davis Cup Award of Excellence, Preis an Davis-Cup-Spieler
 European Award of Excellence City for Children, Auszeichnung für kinderfreundliche Projekte
 Lieutenant Governor’s Award for Literary Excellence, kanadischer Literaturpreis
 Eine Kategorie der vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat vergebenen Auszeichnung für Hochhäuser